Il singolare del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marco Meneschincheri che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (semifinali)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker (primo turno)
 Franco Squillari (primo turno)

 Kris Goossens (primo turno)
 Tamer El Sawy (primo turno)
 Marcelo Charpentier (quarti di finale)
 Oliver Gross (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1997